Jean-Denis Cochin

 Jean-Denis Cochin (1726-1783), religieux français ;
 Jean-Denis Cochin (1789-1841), philanthrope français.